Natternzungen sind:

 Eine Gattung von Farnen, die Natternzungen
 Eine historische Bezeichnung fossiler Haizähne